Donald Trump è stato il primo Presidente degli Stati Uniti ad essere stato messo in stato di accusa per ben due volte. Per «impeachment di Donald Trump» si possono quindi indicare due eventi separati:
 Primo impeachment di Donald Trump (2019)
 Secondo impeachment di Donald Trump (2021)